Línea 15 puede referirse a:

En Argentina 
 Línea 15 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 15 del transporte urbano de Córdoba.
 Línea 15 de colectivos de Santa Fe.

En Brasil 
 Línea 15 del Metro de São Paulo.

En Chile 
 Línea 15 de taxis colectivos de Temuco.

En España 
 Línea 15 de Surbus, en Almería.
 Línea 15 del EMT de Madrid.
 Línea 15 de la EMT Málaga.
 Línea 15 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona.
 Línea 15 del EMT Valencia.
 Línea 15 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.
 Línea 15 de EMTUSA Gijón.
 Línea 15 de Movibus en la Región de Murcia.

En Uruguay 
 Línea 15 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.